Ven conmigo pode se referir a:

 Ven conmigo (álbum de Selena)
 "Ven conmigo (solamente tú)", canção gravada por Christina Aguilera

Desambiguações de artes